{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#DFDF78"
!colspan="12"|Paris Masters 2022
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campion:
| 
|colspan="9" |  Holger Rune
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalist:
| 
|colspan="9" | Novak Djokovic
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |3–6, 6–3, 7–5 
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Rolex Paris Masters 2022 masculin''' a avut loc la sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie 2022. Cincizeci și șase de jucători s-au înscris în competiția de simplu de la Paris Masters jucată pe terenuri cu suprafață dură, în interior. Opt jucători au trecut prin calificare, șapte dintre ei după ce au câștigat două runde și unul ca lucky loser. Campionul en-titre este Novak Djoković.

Spaniolii Carlos Alcaraz și Rafael Nadal au intrat în turneu ca rivali pentru poziția nr. 1 în clasamentul ATP la simplu. Înfrângerea lui Nadal în runda a doua în fața lui Tommy Paul și avansarea lui Alcaraz în runda a treia a însemnat că tânărul Carlos Alcaraz își păstrează locul 1 în clasament. Dacă ar fi câștigat titlul, Alcaraz s-ar fi putut asigura că va termina actualul sezon pe cea mai înaltă poziție, dar în sferturi s-a retras la tiebreak-ul setului doi în meciul împotriva lui Holger Rune. Ykterior s-a dovedit că a suferit o ruptură musculară în zona abdominală. 

Félix Auger-Aliassime, Andrei Rubliov, Taylor Fritz și Hubert Hurkacz s-au luptat pentru cele două locuri rămase la Turneul Campionilor de la Torino. Fritz și Hurkacz, care trebuiau să câștige pentru a se califica la turneul de la Torino, au pierdut în runda a doua.

Francezul Gilles Simon, fostul nr. 6 mondial, intrat la turneu cu wild card, a jucat ultimul turneu din cariera sa. După victorii strânse în trei seturi împotriva lui Murray și Fritz, el a fost oprit în runda a treia de Auger-Aliassime.

Holger Rune l-a învins în finală pe campionul en-titre Novak Djokovic cu 3–6, 6–3, 7–5, pentru a câștiga titlul de tenis la simplu la Masters de la Paris 2022. A fost primul său titlu de Masters 1000 și odată cu această victorie și-a făcut debutul în top 10 în clasamentul ATP. Rune a devenit, de asemenea, primul jucător care a învins cinci jucători din top-10 în drumul spre titlu.

Capi de serie
Primii opt capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Calificări

Capi de serie

Jucători calificați

Lucky loser

Rezultate

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

Note

Legături externe

2022
ATP Tour 2022